SFT kan syfta på:

 Search for Tomorrow, en amerikansk TV-serie.
 Skellefteå flygplats, en flygplats i Sverige (SFT är IATA-koden för flygplatsen).
 Statens forurensningstilsyn, före detta namn på myndigheten Klima- og forurensningsdirektoratet i Norge.
 Stockholms Fria Tidning, en svensk tidning.
 Sydney Freight Terminal, en containerterminal i Australien.